Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой 1991/1992 — 56-й сезон чехословацкой хоккейной лиги. Впервые в своей истории чемпионом стал клуб Дукла Тренчин, обыгравший в финале плей-офф пльзеньскую Шкоду.

Формат 
Формула турнира существенно изменилась: 14 команд были разделены на 2 группы. На 1-м этапе команды проводили по 38 игр (4-круговой турнир внутри групп + по 2 раза играли с командами из другой группы). Система проведения плей-офф стала также другой: по 2 лучшие команды из каждой группы выходили в 1/4 финала. Команды, занявшие места с 3-го по 6-е, играли между собой в предварительном раунде плей-офф. Все серии плей-офф проводились до 3-х побед, только серия за бронзовые медали до 2-х. Чемпионом впервые в своей истории стал клуб Дукла Тренчин, обыгравший в финале Шкоду. Бронзовые медали завоевал Хемопетрол Литвинов. Лучшим бомбардиром и снайпером чемпионата стал нападающий тренчинской Дуклы Жигмунд Палффи (74 очка, 41 шайба, 33 передачи). Приз Золотая клюшка, вручаемый лучшему хоккеисту Чехословакии, получил одноклубник Палффи, защитник Роберт Швехла.

Турнирные таблицы 1-го этапа

Западная группа

Восточная группа

Плей-офф

1-й раунд 
Дукла Йиглава — Слован Братислава — 3:0 (6:0, 4:2, 2:1)

Польди Кладно — Оломоуц — 3:0 (5:4, 2:1, 5:4)

ВСЖ Кошице — Пардубице — 3:2 (3:2, 4:3 ОТ, 2:6, 1:2, 5:0)

Злин — Спарта Прага — 1:3 (2:1 Б, 4:8, 1:4, 3:4 Б)

Четвертьфиналы 
Шкода Пльзень — Спарта Прага — 3:2 (3:2 ОТ, 4:3, 2:4, 1:4, 4:1)

Дукла Тренчин — Польди Кладно — 3:2 (10:4, 10:3, 0:3, 2:5, 5:1)

Хемопетрол Литвинов — ВСЖ Кошице — 3:0 (7:1, 7:2, 5:4)

Витковице — Дукла Йиглава — 3:2 (4:6, 6:3, 3:6, 6:2, 6:2)

Полуфиналы 
Шкода Пльзень — Витковице — 3:2 (6:3, 3:4 Б, 0:8, 3:0, 5:3)

Дукла Тренчин — Хемопетрол Литвинов — 3:1 (3:5, 3:1, 5:4 ОТ, 6:5)

Финал 
Шкода Пльзень — Дукла Тренчин — 1:3 (2:5, 4:3 Б, 4:6, 3:5)

За 3-е место 
Витковице — Хемопетрол Литвинов— 0:2 (2:4, 5:12)

Лучшие бомбардиры

Шайбы 

1.Жигмунд Палффи (Дукла Тренчин) — 41 шайба

Гол+пас

1-й этап

Плей-офф

Состав чемпиона 
Вратари

Владимир Хядловски, Игор Мурин

Защитники

Роберт Швехла, Любомир Секераш, Милош Голань, Ярослав Модры, Мариан Смерчак, Эрнест Бокрош, Милан Недома, Михал Хромчо, Далибор Кусовски

Нападающие

Жигмунд Палффи, Любомир Колник, Роберт Петровицки, Ян Пардавы, Мирослав Глинка, Душан Грегор, Бранислав Янош, Роман Контшек, Йозеф Зайиц, Ярослав Брабец, Павел Пиха, Мирослав Хантак, Мартин Мадовы, Мариан Угарчек

Тренеры — Юлиус Шуплер и Франтишек Хосса

Переходные матчи 
В переходных матчах принимали участие 2 худшие команды 1 лиги и 2 лучшие команды 2 лиги. 

В итоге Зетор Брно выбыл во 2 лигу, Мотор Ческе-Будеёвице вышел в 1 лигу, Попрад в противостоянии с Нитрой сохранил место в 1 лиге.

Попрад — Зетор Брно — 3:2 (6:3, 2:5, 6:4, 3:4, 4:3)

Мотор Ческе-Будеёвице — Нитра — 3:1 (6:4, 1:3, 3:2, 5:2)

Попрад — Нитра — 3:0 (3:1, 3:0, 3:1)

Ссылки 
 Сезон 1991/92 в разделе истории чешского хоккея

Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой
Спорт в Чехословакии в 1991 году
Спорт в Чехословакии в 1992 году
1991 год в хоккее
1992 год в хоккее